Артемук — українське прізвище.

Відомі носії 
 Артемук Олександр Іванович (1977—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Артемук Роман (*1995) — український футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Артемчук

Прізвища на -ук